Celastrus – genere di piante della famiglia Celastraceae
8856 Celastrus – asteroide